Последняя дуэль — многозначный термин.

 «Последняя дуэль» — историческая монография Эрика Джагера, впервые опубликованная в 2004 году;
 «Последняя дуэль» — американский художественный фильм 2021 года.
 «Пушкин. Последняя дуэль» — российский художественный фильм 2006 года.